Paleooryctocephalus angulatus — вид трилобитов из семейства Oryctocephalidae отряда Corynexochida, известный из нижнекембрийских отложений тойонского яруса формации Сиис, располагающейся в Хакасии, датируемых возрастом 516—513 млн лет. Единственный в роде Paleooryctocephalus.

Этимология 
Родовое название образовано от  — «древний», и названия более позднего трилобита Oryctocephalus, которое переводится как «роющая голова».

Видовое название angulatus означает «угловатый».

Описание 
Являлся нектобентным хищником.

Вид был описан Ладой Николаевной Репиной в 1964 году.

Примечания 

Трилобиты
†
Трилобиты кембрийского периода
Фоссилии, описанные в 1964 году